Donáth László (1883–1967) erdélyi magyar református lelkész,  író
 Donáth László (1955) evangélikus lelkész, publicista, politikus